Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Épéios fils de Panopée, guerrier grec lors de la guerre de Troie ; 
 Épéios fils d'Endymion, roi d'Élide.
 (2148) Épéios est un astéroïde troyen nommé d'après le premier.